Le tournoi de tennis de Suède 2010 est un tournoi de tennis sur terre battue se déroulant du 12 au 18 juillet .

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2010
Sport en Suède en 2010
Tennis en juillet 2010